Murzynowo (Mazovië), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Płocki
 Murzynowo (Lubusz), een plaats in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Międzyrzecki